Дмитрий Стремоухов:
 Стремоухов, Дмитрий Николаевич (1902—1961) — русский историк религиозной мысли.
 Стремоухов, Дмитрий Петрович (1805—1845) — инженер путей сообщения.
 Стремоухов, Дмитрий Петрович (1855—1925) — юрист, геолог, учёный секретарь Московского отделения Геологического комитета.